

Ленінськ — село, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Ленінськ — назва міста Байконира в 1969—1995 роках

Ленінськ — місто, Волгоградська область
 Ленінськ — назва міста Талдома в 1918—1929 роках

Ленінськ — назва міста Туркменабата в 1924—1927 роках

Ленінськ — назва міста Асаки в 1937—1992 роках

Див. також 
 Ленінськ-Кузнецький